Capella hace referencia a varios artículos:

Astronomía
Capella, estrella más brillante de la constelación de Auriga;
Capella (cráter), en la Luna;
Vallis Capella, valle sobre la cara visible de la Luna;

Agrupaciones musicales
Capella de Ministrers, grupo de música antigua;
La Capella Reial de Catalunya, 
Capella Istropolitana, orquesta de cámara fundada en 1983 en Bratislava, Eslovaquia;

Lugares y construcciones
Capella (Huesca), localidad en la provincia de Huesca (España);
Isla Capella, una de las Islas Vírgenes de Estados Unidos;
Capella Singapur, complejo hotelero en la isla de Sentosa, Singapur;
Capella Tower, rascacielos en Minneapolis, Estados Unidos;

Personas
Emiliano Capella, futbolista;
Ester Capella, jurista y política;
Joan Capella, pintor y muralista;
José Mascaró y Capella, médico;
Manuel Capella, cantautor;
Marciano Capella, escritor enciclopédico y retórico romano de lengua latina del siglo V
Pablo Balaguer y Capella, médico.